Farisæer har flere betydninger:

 Farisæere – jødisk bevægelse i antikken
 Farisæer (drik)